Hampton kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Hampton,

Australien 

 Hampton (ort i Australien, New South Wales), Lithgow, 
 Hampton, Victoria, förort till Melbourne,

Kanada 

 Hampton, New Brunswick, ort,

Storbritannien 

 Hampton, London, 
 Hampton, Cheshire, tidigare civil parish, England, Cheshire West and Chester,

USA 

 Hampton, Arkansas, countyhuvudort, Calhoun County, 
 Hampton, Florida, Bradford County, 
 Hampton, Georgia, ort, Henry County, 
 Hampton, Maryland, Baltimore County, 
 Hampton, Pennsylvania, Adams County, 
 Hampton, South Carolina, countyhuvudort, Hampton County, 
 Hampton, Virginia, countyhuvudort, City of Hampton, 
 Hampton, Iowa, countyhuvudort, Franklin County, 
 Hampton, Illinois, Rock Island County, 
 Hampton, Minnesota, ort, Dakota County, 
 Hampton, Nebraska, Hamilton County, 
 Hampton, New Hampshire, Rockingham County, 
 Hampton, New Jersey, Hunterdon County, 
 Hampton, New York, Washington County, 
 Hampton, Connecticut – en kommun (town) i Windham County

Se även 
 Northampton
 Southampton

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar